Laviana (asturisch San Xuan de Nieva) ist eine Parroquia und ein Ort in der Gemeinde Avilés, in der Autonomen Gemeinschaft Asturien im Norden Spaniens.Die 13 Einwohner (2011) leben auf einer Fläche von 0,22 km².

Sehenswürdigkeiten 
 Pfarrkirche "Nuestra Señora del Carmen"

Quellen 

 Bevölkerungszahlen siehe

Weblinks 
 Infoseite im Tourismusportal vivirasturias en, es
 Karte von Asturien (PDF; 12,52 MB)

Ort in Asturien
Avilés